Rozważna i romantyczna – powieść Jane Austen

Filmy:
 Rozważna i romantyczna – film z 1971 roku
 Rozważna i romantyczna – film z 1995 roku

Seriale telewizyjne:
 Rozważna i romantyczna – miniserial z 1971 roku
 Rozważna i romantyczna – miniserial z 1981 roku
 Rozważna i romantyczna – miniserial z 2008 roku